Isaac Aroca, artísticamente conocido como "Putolargo" es un rapero español natural de Sevilla, componente del grupo Dogma Crew. Su nombre artístico proviene de una conversación que tuvo con Dj Lázer; Aroca estaba hablando con Lázer y este se cansó del tema de la conversación, a lo que él dijo «hostia puta con el puto largo este». Lo llamó «largo» por su estatura, según la revista HipFlow.

Biografía

Principios 
PutoLargo comenzó en el mundo del Hip Hop, a la edad de 12 años. Intentó varios proyectos en grupos como "TNT" o "Toque D´Queda"., pero todo eso quedó como simples intentos de algo que antes costaba mucho trabajo llevar a cabo por falta de medios, aunque fueron sus primeras experiencias para irse forjando como artista. Uno de sus primeros apodos era "Zenmaforo".

Tiene dos hermanos: Jhonny de 39 años y María de 27.

Con Dogma Crew 

Desde el año 1998, forma parte de Dogma Crew, agrupación que publicó su primera maqueta en 1999 titulada "Todo llega". El mayor resultado para este grupo llegó con su segunda maqueta "Ya están aquí" en el año 2000, que contaba con colaboraciones importantes como Juaninacka, Niko, y SFDK.

Esta maqueta fue distribuida principalmente por Internet, lo que ayudó a una gran difusión y permitió llevar al grupo a distintas discográficas relacionadas con el rap. Así fue como Dogma Crew firmó su primer contrato discográfico y empezó a preparar sus primeros trabajos en formato profesional.

Aunque no tuvieron promoción y muy poca ayuda por parte de la discográfica, al sacar su primer maxi "Antihéroes" y su primer LP "Block Massacre" en 2003, el grupo consiguió una gran fama entre el público gracias al característico estilo y a las letras directas y provocadoras. Parte de esta expectación se debe también a las diversas colaboraciones en trabajos de otros artistas conocidos como Jefe de la M o SFDK y por la aparición de temas inéditos del grupo en muchos recopilatorios y mixtapes.

PutoLargo trabajó directamente con el grupo SFDK como corista y apoyo durante 2 años y medio en una larga gira, tanto en España como en México y en Los Ángeles, fortaleciéndose aún más como artista en un escenario.

En 2005 participó con Dogma Crew en el documental "Sevilla City" de Juan José Ponce junto a otros artistas como Tote King, SFDK y Juaninacka en el que se muestra el día a día de éstos desmitificando la imagen que un gran porcentaje de la población tiene sobre el mundo del Hip Hop. Este documental obtuvo el premio Visual 2006 al mejor corto documental del Festival Visual de la ciudad de Majadahonda.

Discografía

Con Dogma Crew 
 "Todo llega" (Maqueta) (2000)
 "Ya están aquí" (Maqueta) (2001)
 "Antihéroes" (Maxi) (2003)
 "Block Massacre" (LP) (2003)
 "Nacen de la bruma" (Maxi) (2007)
 "La Octava Plaga" (LP) (2008)

En solitario 
 Inspiración (LP) (SFDK Records, 2007)
 Mi toque de color (LP) (SFDK Records, 2011)
 Big Aisak (LP), 2021)

Con Legendario 
 "Limonada" (LP) (2012)
 "Limonada Planet" (LP) (2016)

Colaboraciones

En solitario 
 Legendario "Tinta Eskizofrénica" (2002)
 Halberto El Chef "16 Pies Bajo Tierra" (2002)
 Zonah "Tiempo de perros" (2003) 
 SFDK "2001 Odisea En El Lodo" (2003)
 995 "Kompetición 2" (2004)
 DJ Makei "Los Hijos De La Tercera Ola" (2004)
 Arma Blanca "R-Evolución" (2004)
 Acción Sánchez "Terror En La Ciudad Vol.1" (2004)
 VV.AA. "Ill Music Vol.1" (2005)
 El Límite "Promocional '04" (2005)
 Jesuly "De Oro" (2006)
 Legendario "Bala Perdida" (2006)
 Yoque & Candela Clap "2012" (2007)
 Yoque & Candela Clap "2012" (2007)
 SFDK Records "Merry Christmas" (2007)
 DJ Pera "Periplo" (2008)
 Wildtrack "Preludio" (2008)
 El Puto De "Untitled" (2008)
 H Mafia "Barrabas" (2008)
 Duo Kie "Bonus track (con Legendario, Tote King, Swan Fyahbwoy, Tito Sativo, L.E. Flaco, Rayden, Juaninacka, El Chojin, Jefe de la M, Newton y Juan Profundo)" (21cm, 2008)
 Proyecto Mayhem"Busco A Marla"(2008)
 All Day Green "Anticopy" (2008)
 Trauma "Diamante en bruto" (2008)
 Gordo La Mente "Milán13" (2009)
 ZPU "He tenido un sueño" (2010)
 Legendario "Mis armas favoritas" (2010)
 Hide Prods "La villa del horror" (2011)
 El Piezas "Mal Ejemplo" (2011)
 Legendario (MC) "Limonada" (2012)
 Gran Rah & Legendario "Lealtad"
 Hard GZ "Muerte dulce" (2014)

Con Dogma Crew 
 Duo Kie "Desagradable" (Barroco, 2004)
 A3Bandas "Madrid - Sevilla (con Bajo Mínimos)" (Galería De Heroes, 2008)

Videos 

 Inspiración
 Don' t Worry
 Ven a volar conmigo
 My rain
 Te lo aseguro

Véase también 
 Hip Hop en Español
 Hip Hop

Referencias

Enlaces externos 
 Página de Puto Largo en MySpace
 Página oficial de Puto Largo (SFDK records) 

Raperos de Sevilla
Nacidos en Sevilla